Marek Kozioł (ur. 1 czerwca 1988 roku w Nowym Sączu) – polski piłkarz, występujący na pozycji bramkarza.

Statystyki 
 Stan na 6 lipca 2021

Przypisy

Bibliografia 
  
  w bazie Transfermarkt

Polscy piłkarze
Piłkarze ŁKS Łódź
Piłkarze Sandecji Nowy Sącz
Piłkarze Kolejarza Stróże
Piłkarze Zagłębia Lubin
Piłkarze Stali Mielec
Piłkarze Korony Kielce
Ludzie urodzeni w Nowym Sączu
Urodzeni w 1988